Ямпільська селищна громада:
  Ямпільська селищна громада — громада у Сумській області
  Ямпільська селищна громада — громада у Хмельницькій області